Henry Kendall – poeta australiano (1839-1882).
Henry Kendall –  ornitologo australiano (1839-1934)
Henry Kendall – attore britannico (1897-1962).
Henry Way Kendall, fisico statunitense – premio Nobel nel 1990 (1926-1999).